Casi ima više značenja:
 Casi, Caserta
 Casi, Firenze